Jakob av Skottland kan syfta på:

 Jakob I av Skottland (1394–1437), kung av Skottland
 Jakob II av Skottland (1430–1460), kung av Skottland
 Jakob III av Skottland (omkring 1451–1488), kung av Skottland
 Jakob IV av Skottland (1473–1513), kung av Skottland
 Jakob V av Skottland (1512–1542), kung av Skottland
 Jakob VI av Skottland (1566–1625), kung av Skottland
 Jakob VII av Skottland (1685–1688), kung av Skottland